PBA pode ser:
 Philippine Basketball Association
 Professional Bowlers Association
 Província de Buenos Aires

Desambiguação